Ringdahl är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Astrid Ringdahl (1912–1984), konstnär
 Ebba Ringdahl (1905–1983), skådespelare
 Johan Ringdahl (1813–1882), målare
 Ola Ringdahl (född 1972), företagsledare
 Oscar Ringdahl, (1859–1966), folkskollärare och entomolog

Svenska efternamn